

Patronyme
 Christian Baltzer, (1936- ), est un ancien international français de basket-ball.
 Franz Baltzer, (1857-1927), est un ingénieur civil et ferroviaire allemand. 

Homonymie
Homonymie de patronyme